Pyrgos (West-Griekenland), een gemeente en een stad in West-Griekenland
Pyrgos (Kreta), de resten van een Minoïsche nederzetting op het Griekse eiland Kreta